Tall-e Seyāh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Tall-e Sīāh (berg i Yazd, lat 31,48, long 54,93), 
 Tall-e Sīāh (kulle i Yazd, lat 31,41, long 54,77), 

Robotskapade Iranförgreningar